Płotawa () – nazwa toponimów w Rosji

 Płotawa – wieś w rejonie alejskim Kraju Ałtajskiego
 Płotawa – wieś w rejonie bajewskim Kraju Ałtajskiego
 Płotawa – osiedle przy stacji/mijance w rejonie błagowieszczeńskim Kraju Ałtajskiego
 Płotawa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Płotawa – wieś w obwodzie moskiewskim

Strony ujednoznaczniające